El término Lost Springs puede hacer referencia a una de las siguientes localidades estadounidenses:
Lost Springs, en el estado de Kansas.
Lost Springs, en el estado de Wyoming.